Amerikai Egyesült Államok
Hubbard (Indiana)
Hubbard (Iowa)
Hubbard (Missouri)
Hubbard (Nebraska)
Hubbard (Ohio)
Hubbard (Oregon)
Hubbard (Texas)
Hubbard (Dodge megye, Wisconsin)
Hubbard (Rusk megye, Wisconsin)
Hubbard megye (Minnesota)
Hubbard Township (Hubbard megye, Minnesota)
Hubbard Township (Polk megye, Minnesota)
Hubbard Township (Trumbull megye, Ohio)